Trüstedt ist der Name folgender Orte:

 Trüstedt (Gardelegen), ein Ortsteil der Hansestadt Gardelegen in Sachsen-Anhalt

Trüstedt ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Leberecht Trüstedt (1791–1855), deutscher Mediziner
 Wilhelm Trüstedt (1908–1995), deutscher Jurist, Richter am Bundesgerichtshof
 Wolf-Dieter Trüstedt (* 1939), deutscher Physiker, Forscher und Künstler